Csehország
 Maršovice, település a Benešovi járásban
 Maršovice, település a Jablonec nad Nisou-i járásban
 Maršovice, Jezeřany-Maršovice településrésze a Znojmói járásban
 Maršovice, Nové Město na Moravě településrésze a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Maršovice, Chlum településrésze a Česká Lípa-i járásban
 Maršovice, Petrovice u Sušice településrésze a Klatovyi járásban